О́никс может означать:

 Оникс (от ) — минерал, халцедоновая (волокнистая) разновидность кварца; поделочный камень.
 Оникс — самая длинная река Антарктиды.
 Оникс — один из видов покемонов; порядковый номер — 95.
 «Оникс» — противокорабельная сверхзвуковая крылатая ракета.
 «Оникс» — российское книжное издательство.

См. также